Riedt ist der Name von Ortschaften in der Schweiz:
 Riedt bei Neerach in der Gemeinde Neerach, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Riedt bei Erlen in der Gemeinde Erlen TG, Bezirk Bischofszell, Kanton Thurgau

Riedt ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Riedt (1710–1783), deutscher Flötist, Komponist und Musiktheoretiker
 Heinz Riedt (1919–1997), deutscher Italianist, Partisan und Übersetzer
 Kirsten Riedt (* 1964), deutsche Autorin
 Riedt (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus dem Raum um Frankfurt am Main, Mainz und Wetterau und meist in Kurmainzer Diensten (s. Heddernheimer Schloss und Burg Philippseck)

Siehe auch:
 Ried
 Riet (Begriffsklärung)
 Rieth (Begriffsklärung)